Amy Waldman (née en 1969), romancière et journaliste américaine.
 Anne Waldman (née en 1945), poétesse américaine.
 Ayelet Waldman (née en 1964), romancière, essayiste, scénariste et activiste israélo-américaine.
 Camilla Waldman (née en 1968), actrice sud-africaine.
 Debora Waldman, chef d'orchestre brésilienne et israélienne. 
  (née en 1946), sociologue du Chili.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique